Grand Prix Series 2014 – GPS 1 – pierwszy turniej mistrzostw Europy w rugby 7 mężczyzn w sezonie 2014, który odbył się w dniach 7-8 czerwca 2014 roku na Matmut Stadium w Lyonie.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Matmut Stadium zawody były pierwszym turniejem sezonu 2014 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny zostały podzielone na trzy czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci.

W turnieju triumfowali po raz pierwszy reprezentanci Francji. Bilety na jeden dzień kosztowały 10 euro, na oba zaś 15 euro, wejście dla osób poniżej siedemnastu lat było bezpłatne.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

G
2014 we Francji
Zawody sportowe w Lyonie
Rugby union we Francji